Никола Благоев Белѐжков е български просветен деец от Българското възраждане в Македония.

Биография 
Никола Бележков е роден около 1865 година в разложкото село Годлево, което тогава е в Османската империя. В 1884 година завършва Педагогическо училище в град Враца в Свободна България. Връща се в Македония и става учител в село Якоруда, където развива широка просветна дейност - открива първокласна паралелка, реформира предметите, които се изучават в училището, като въвежда нови светски и използва звучната метода. Занимава се с обществена дейност и разширяване на българското просветно дело в Разлога след Руско-турската война.

Вижте също 
 Иван Бележков
 Михаил Попфилипов

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Хора от област Благоевград
Български учители